Als Europameisterschaft 1979 oder EM 1979 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1979 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1979 in Italien
 Basketball-Europameisterschaft 1979 in Mestre, Siena, Gorizia und Turin (Italien)
 Bob-Europameisterschaft 1979 in Winterberg (Deutschland)
 Boxeuropameisterschaften 1979 in Köln (Deutschland)
 Curling-Europameisterschaft 1979 in Varese (Italien)
 Dreiband-Europameisterschaft 1979 in Düren (Deutschland)
 Eishockey-Europameisterschaft 1979 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1979 in Moskau (UdSSR)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1979 in Katowice und Tychy (Polen)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1979 in Zagreb (Jugoslawien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1979 in Deventer (Niederlande)
 Formel-2-Europameisterschaft 1979
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1979 in Warna (Bulgarien)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1979 in Kerkrade (Niederlande)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1979 in Brüssel (Belgien)
 Karate-Europameisterschaft 1979 in Helsinki (Finnland)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1979 in Fénis (Italien)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1979 in Liezen (Österreich)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1979 in Oberhof (DDR)
 Ringer-Europameisterschaften 1979 in Bukarest (Rumänien)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1979 in Hamburg (Deutschland)
 Turn-Europameisterschaften 1979 (Frauen) in Kopenhagen (Dänemark)
 Turn-Europameisterschaften 1979 (Männer) in Essen (Deutschland)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1979 in Lyon, Orléans, Cannes und Évreux (Frankreich)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1979 in Paris, Nantes, Saint-Quentin und Toulouse (Frankreich)

!Europameisterschaft
1979